Чодес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 16 км². Население — 149 человек (на 2010 год). Расстояние — 28 километров до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы